Bittenfeld kann stehen für:
 Bittenfeld, Stadtteil und Dorf von Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Herwarth von Bittenfeld (Adelsgeschlecht), Augsburger Stadtadelsgeschlecht 

Bittenfelder bezeichnet:
 Bittenfelder, Kulturapfelsorte aus Bittenfeld

Siehe auch:
 Bitterfeld (Begriffsklärung)